La famille Brusasorci une famille d'artistes italiens. parmi ses membres illustres on compte :

  Domenico Brusasorci ou Domenico Riccio (1516 - 1567),  peintre italien maniériste, et ses enfants tous peintres :
 Felice Brusasorci dit Felice Riccio (Vérone, 1539 - 1605),
 Giovanni Battista Brusasorci ou Giovanni Battista Riccio (1544 - ??),
 Cecilia Brusasorci ou Cecilia Riccio, (Vérone, 1549 - 1593). 
 

Famille d'artistes italiens
Peintre italien du XVIe siècle